Locon, Franse gemeente in de regio Nord - Pas-de-Calais
 LOCON Benelux B.V., een voormalige Nederlandse spoorwegmaatschappij voor goederen